Cosford bezeichnet folgende Orte oder Regionen:

 Cosford (Shropshire), Dorf nordwestlich von Birmingham mit einem Luftwaffenstützpunkt
 Cosford (Warwickshire), Dorf und Gemeinde (civil parish)
 Cosford, früherer rural district in West Suffolk